Wołobujewka () – nazwa toponimów w Rosji

 Wołobujewka – wieś w obwodzie biełgorodzkim
 Wołobujewka – wieś w rejonie kurskim obwodu kurskiego
 Wołobujewka – wieś w rejonie timskim obwodu kurskiego

Zobacz także 
 Wołobujewo – miejscowość w obwodzie kurskim

Strony ujednoznaczniające